Тондела:

 Тондела — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Визеу. 
 Тондела — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Тондела — португальский футбольный клуб, базирующийся в Тонделе, округ Визеу.